Terra (eletricidade)
Filtro de densidade neutra — GND é a sigla para "filtro graduado de densidade neutra" (graduated neutral density filter)
Gemeinsame Normdatei — Ficheiro de autoridade mantido pela Biblioteca Nacional da Alemanha